Carl Credé ist der Name folgender Personen:

* Carl Credé (Schriftsteller) (1878–1952), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Carl Siegmund Franz Credé (1819–1892), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer